Marco Romano – calciatore italiano
 Marco Romano – canottiere italiano
 Marco Romano – politico svizzero
 Marco Romano – schermidore italiano
 Marco Romano – scultore italiano